Perinetto – cognome italiano
 Perinetto da Benevento, noto anche solo come Perinetto – pittore italiano